Notogrammitis är ett släkte av stensöteväxter. Notogrammitis ingår i familjen Polypodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Notogrammitis